Мінамата — місто в Японії, префектура Кумамото.
 Мінамата — затока на західному узбережжі острова Кюсю.
 Національний інститут хвороб Мінамата
 Шін-Мінамата — залізнична станція в Японії.
 Мінамата — залізнична станція в Японії.

 Мінамата — драматичний фільм 2020 року спільного виробництва Великої Британії, США та ОАЕ.
 хвороба Мінамата — синдром, що викликається отруєнням органічними сполуками ртуті.
 Хвороба Ніігата-Мінамата — неврологічний синдром, спричинений важким отруєнням ртуттю.
 Хвороба Онтаріо-Мінамата — неврологічний синдром, спричинений важким отруєнням ртуттю.
 Облога замку Мінамата — бойові дії в Японії 1581 року.

Див. також 
 Мінаматська конвенція про ртуть